St. George’s Episcopal Church steht für:

 St. George’s Episcopal Church (Virginia), Kirchengebäude in Fredericksburg, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:

 St. George’s Episcopal Church (Florida), ID-Nr. 02000839
 St. George’s Episcopal Church (Georgia), ID-Nr. 94000284
 St. George’s Episcopal Church (Iowa), ID-Nr. 76000797
 St. George’s Episcopal Church (Nevada), ID-Nr. 03000755
 St. George’s Episcopal Church (New York), ID-Nr. 76001249

Siehe auch:
 St. George’s Protestant Episcopal Church